AMAG steht für:

 AMAG Austria Metall AG, ein österreichischer Aluminiumkonzern
 AMAG-Gruppe, eine hauptsächlich im Automobilhandel tätige Schweizer Unternehmensgruppe 
 AMAG Pharmaceuticals, ein US-amerikanischer Hersteller von Pharmazeutika
 Albrecht & Meister, Berlin, ein deutscher Postkarten-Verlag mit dem Amag-Logo (Siehe :c:Category:Albrecht & Meister, Berlin)

AM-AG steht für:
 Aragazotn, ISO 3166-2 Code der armenischen Provinz

AMAG